Christophe Thivrier (1841-1895), homme politique, maire de Commentry et député de l'Allier. Il fut le premier maire socialiste au monde.
 Alphonse Thivrier (1869-1936), fils aîné de Christophe, commerçant et industriel, maire de Commentry.
 Léon Thivrier (1871-1920), fils de Christophe, docteur en médecine, conseiller général et député de l'Allier.
 Isidore Thivrier (1874-1944), fils de Christophe, maire de Commentry et député de l'Allier.